Arria peut désigner :

 Arria : dame de la Rome antique, épouse de Caecina Paetus et célèbre par son courage ;
 Diego Arria (né en 1938) : homme politique vénézuélien ;
 Arria : genre monotypique d'insectes de la famille des Mantidae.

Homonymie de patronyme